Johow se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Richard Adelbart Johow
 Friedrich Federico Richard Adelbert Adelbart Johow